Le Moine (1972), een film uit 1972 gebaseerd op het boek The Monk van Matthew Gregory Lewis, onder regie van Adonis Kyrou.
 Le Moine (2011), een film uit 2011 gebaseerd op het boek The Monk van Matthew Gregory Lewis, onder regie van Dominik Moll.